Гороховец — топоним в России:

 Гороховец — город во Владимирской области.
 Гороховец — деревня в Ленинградской области.
 Гороховец — железнодорожная станция Горьковской железной дороги в 12 км от города Гороховец.

См. также 
 Гороховецкий артиллерийский полигон